Tesoretto – poema in lingua volgare di Brunetto Latini (XIII secolo)
 Tesoretto – tesoro numismatico

Pagine correlate 
 Trésor

Altri progetti